

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Liepgarten

Polska 
 Lipia Góra – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn 
 Lipia Góra – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin
 Lipia Góra – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Szamocin
 Lipia Góra (100,6 m n.p.m.) – wzniesienie w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim, w gminie Lipno 
 Lipia Góra (143,8 m n.p.m.) – wzniesienie w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skarszewy 
 Lipia Góra – wzniesienie w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Lipia Góra (95,6 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Gryfickiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, w gminie Białogard
 Lipia Góra (82,5 m n.p.m.) – wzniesienie w woj. zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Pyrzyce 
 Lipia Góra – wzniesienie w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dolice

Zobacz też 
 Lipia Góra Mała
 Lipowa Góra